Route nationale 5 – strada statale in Francia
Route nationale 5 – strada statale in Madagascar